Federació Alemanya de Corfbol (del nom en alemany Deutschen Turner Bund), organisme rector del corfbol a Alemanya
 Deutsche Terminbörse, borsa de derivats alemanya, fundadora de l'Eurex